Комиссаров, Александр Данилович:
 Комиссаров, Александр Данилович (1871—?) — русский офицер, герой Первой мировой войны, участник Белого движения.
 Комиссаров, Александр Данилович (род. 1944) — советский и российский актёр.